Die 37. Auflage des Badminton-Europapokals fand vom 24. bis zum 28. Juni 2014 im französischen Amiens statt. Europapokalsieger wurde zum fünften Mal das Team von NL Primorye Vladivostok.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

K.-o.-Runde

Weblinks 
 Ergebnisse auf www.tournamentsoftware.com (englisch)

2014
Europapokal 2014
Europapokal 2014